Ice Hockey peut désigner :

Ice Hockey, un jeu vidéo de hockey, édité par Activision en 1981 sur Atari 2600.
Ice Hockey, un jeu vidéo de hockey, édité par Nintendo en 1988 sur NES.
Ice Hockey, un jeu vidéo de hockey, édité par Anco en 1988 sur Atari ST puis Amiga.